Ignacio Nicolini Díaz (Montevideo, 30 de setembro de 1988) é um futebolista uruguaio que atua como volante ou meia. Atualmente, joga pelo Cerro Largo, emprestado pelo .

Títulos 
Peñarol
 Campeonato Uruguaio: 2012–13

Estatísticas 
Até 17 de abril de 2012.

Clubes 

 a. Jogos da Copa Argentina
 b. Jogos da Copa Sul-Americana e Copa Libertadores
 c. Jogos do Jogo amistoso

Futebolistas do Uruguai
Futebolistas do Club Atlético Bella Vista
Futebolistas do Club Atlético Peñarol